Хольцхаузен — многозначный термин.

Топоним 
 Хольцхаузен — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Хольцхаузен — коммуна (нем. Gemeinde) в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.

Фамилия 
 Хольцхаузен, Вальтер фон (1876—1935) — немецкий шахматист и шахматный композитор.
 Хольцхаузен, Франц фон (род. 1968) — американский промышленный дизайнер, главный дизайнер производителя электрокаров Tesla Motors.